Razdel peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Раздел) :
Razdel, village bulgare de l'obchtina de Doulovo, situé dans l'oblast de Silistra ;
Razdel, village bulgare de l'obchtina d'Elkhovo, situé dans l'oblast de Yambol.